Lavaur puede referirse a:
 Lavaur, comuna francesa situada en Dordoña.
 Lavaur, comuna francesa situada en Tarn.